Albrekt VI kan syfta på:

 Albrekt VI av Österrike (1418–1463)
 Albrekt VI av Bayern (1584–1666)
 Albrekt VI av Mecklenburg (1438–1483)